Electron désigne :
 Électron, une particule élémentaire de charge négative ;
 Electron, un lanceur (fusée) léger  développé par la société néo-zélandaise Rocket Lab ;
 Electron, un genre d'oiseau.
 Electron est un framework permettant de développer des applications de bureau.